Strand Magazine — ежемесячный иллюстрированный журнал беллетристики, основанный Джорджем Ньюнсом. Издавался в Великобритании с января 1891 по март 1950. Всего за 59 лет вышло 711 выпусков. В журнале печатались такие авторы как Артур Конан Дойл, Агата Кристи, П. Г. Вудхауз, Герберт Уэллс, Жорж Сименон и другие классики детективного, приключенческого и фантастического жанров.

Журнал с самого начала пользовался большой популярностью, первые выпуски издавались тиражами до 300 000 экземпляров, а к 1930 годам ежемесячный тираж достигал 500 000 экземпляров. Редакция журнала располагалась на улице Бурлей, неподалёку от перекрёстка со Стрэнд. На протяжении большей части существования журнала его главным редактором был Герберт Гринхоу Смит.

Начиная с 1998 года журнал снова издаётся, теперь ежеквартальными выпусками. Его редакция располагается в Бирмингеме (штат Мичиган, США).

Содержание журнала 
Своей популярностью журнал был обязан тому факту, что большое количество рассказов популярнейших авторов того времени впервые публиковалось именно в The Strand Magazine. Кроме того, рассказы были весьма качественно иллюстрированы. Так, например, «Скандал в Богемии», «Собака Баскервилей» и многие другие произведения о Шерлоке Холмсе были впервые опубликованы именно здесь, с классическими иллюстрациями Сидни Пэджета. С другой стороны, редакция журнала оказала определённое влияние на содержание и формат рассказов о знаменитом сыщике. Также впервые в журнале была опубликована «Страна слепых» Герберта Уэллса.

В третьем выпуске журнала была опубликована иллюстрация, принадлежащая перу королевы Виктории — набросок портрета её первенца.

Возрождённый в 1998 году журнал также специализируется на первых публикациях ранее неиздававшихся произведений, в том числе рассказов Агаты Кристи и Теннесси Уильямса.

Головоломки 
Журнал был знаменит не только иллюстрированными рассказами, но и головоломками, многие из которых были концептуально новыми для своего времени. Первым редактором раздела головоломок () был математик Генри Дьюдени, изобретатель числового кроссворда и автор статьи «Психология любви к загадкам», в которой анализировался высокий спрос на головоломки в печати. Дьюдени редактировал «Головоломки» с 1910 года до своей смерти в 1930. С 1930 редакторами стали Дж. Г. Сэвидж и У. Т. Уильямс. В 1935 году они создали и опубликовали одну из наиболее знаменитых числовых головоломок под названием «Маленькая свиноферма».

Дизайн 

В большинстве случаев на обложке журнала изображался вид на церковь Сэнт-Мэри-ле-Стрэнд, сначала от перекрёстка Стрэнд и улицы Бурлей, что отражено в табличке с названием улицы и номером дома. Позже, когда редакция перебралась на улицу Саутгемптон, адрес на табличке также изменился. Улица на иллюстрации была украшена гирляндой с буквами The Strand Magazine. Автор иллюстрации — Джордж Чарльз Эте (). Подобным же образом была оформлена и обложка журнала The Strand Musical Magazine, выходившего в том же издательстве.

В связи с истечением срока защиты авторских и смежных прав на часть выпусков журнала, организация The Internet Archive отсканировала первые 384 выпуска журнала из библиотек Мичиганского университета, Индианского университета и Принстона.

Примечания 

Литературные журналы Великобритании